Globosolembos är ett släkte av kräftdjur. Globosolembos ingår i familjen Aoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Globosolembos